Un compte spécial ou compte spécial du Trésor a pour objet, dans le cadre du budget de l'État, de retracer des recettes affectées au financement des dépenses afférentes à des opérations déterminées :
 Compte spécial en France ;
 Compte spécial du Trésor au Maroc.